Hank (Altena), een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Altena
 Hank (Land van Cuijk), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk
 Strang (watergang), een soort waterloop
 Verzorgingsplaats Hank, een verzorgingsplaats aan de A27 Almere-Breda
 Hank (1965), een Amerikaanse televisieserie uitgezonden door NBC
 Hank (2009), een Amerikaanse televisieserie uitgezonden door ABC